Belew est un patronyme porté notamment par :

 Adrian Belew  (1949-), musicien américain ;
 Carl Belew (1931-1990), chanteur et auteur-compositeur américain de musique country.